Statues () — четвёртый и последний студийный альбом британского коллектива Moloko, вышедший в 2003 году.

Об альбоме 
Помимо записи на компакт-диске была выпущена запись со специальным DVD-диском, содержащим запись видео к различным композициям группы (в большинстве своем из прошлых альбомов).

Список композиций

На компакт-диске 
 Familiar Feeling
 Come On
 Cannot Contain This
 Statues
 Forever More
 Blow X Blow
 100 %
 The Only Ones
 I Want You
 Over & Over

На DVD 
 Forever More
 Familiar Feeling
 Indigo
 Pure Pleasure Seeker
 The Time Is Now
 Sing It Back
 The Flipside
 Dominoid
 Fun For Me
 Where Is The What If The What Is In Why

Примечания 

2002
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на SACD